BP Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 5 126 световых лет (около 1 572 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,8m до +9,5m.

Характеристики 
BP Близнецов — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M8e, или M2e. Эффективная температура — около 3338 К.

Примечания